Una coca (pastís) és un menjar dolç o salat que sovint es menja per a determinades festes com Sant Joan o Reis
 És una abreviatura usual de la cocaïna
 Coca (planta) (Erythroxylum coca)
 Coca (Segòvia)
 Riu Coca, afluent del riu Napo a l'Equador.
 Coca (vaixell)
 Coca de Mataró